Бетон може да се односи на:

 Бетон, грађевински материјал
 Бетон (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Бетон (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Бетон (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт
 Бетон Базош, насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Бетон Бетоне, насељено место у Француској, у департману Савоја